Ша́рый — фамилия.  Известные носители:
 Шарый, Андрей Васильевич (род. 1965) — русский журналист, радиоведущий, писатель.
 Шарый-Богунский, Антон Саввович (1899—1919) — участник гражданской войны на Украине, украинский советский военачальник. См. также 
 Шарий